Strijkkwartet nr. 20 (Holmboe) - strijkkwartet van Vagn Holmboe
 Strijkkwartet nr. 20 (Mozart) - strijkkwartet van Wolfgang Amadeus Mozart